Dario Cassuto – politico e massone italiano.
 Nathan Cassuto – medico e rabbino italiano.
 Umberto Cassuto – biblista ed accademico biblista italiano.